Georges Lemaire (beeldhouwer), Franse beeldhouwer en medailleur
 Georges Lemaire (wielrenner), Belgische wielrenner